437 Rhodia – asteroide della fascia principale
 Rhodia – uno dei Pianeti del Ciclo delle Fondazioni 
 Rhodia (azienda) – azienda chimica francese 
 Rhodia – forma alternativa di Rodeia